Вулиця Миколи Арсенича (Коломия)
 Вулиця Миколи Арсенича (Новоград-Волинський)